Bill Wood – attore 
 Bill Wood – cantante statunitense
 Bill Wood – artista degli effetti speciali